Desetnica je lahko: 

 desetnica, po ljudskem verovanju deseta hči, ki mora z doma po svetu
 Desetnica (pravljica), slovenska ljudska pravljica in ime literarnega lika
 desetnica (nagrada), slovenska literarna nagrada za otroško in mladinsko leposlovje
 desetnica, nosilka čina desetnika

Glej tudi 
 deseti brat